Mias ist der Familienname folgender Personen:

 Lucien Mias (* 1930), französischer Rugby-Union-Spieler
 Stephan Mias (1911–??), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 MIAS